Лос Серна има више значења:

 Лос Серна (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Серна, Ла Јаката (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Серна (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Серна (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Серна, Норберто Серна (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику